

Codici 
 pfe – codice ISO 639-3 della lingua peere

Altro
 PFE – acronimo della Polygram Filmed Entertainment.